Нема — название населённых пунктов:

 Нема — город в Мавритании.
 Нема —  посёлок городского типа в Немском районе Кировской области России.